Mlađi ili junior (lat. : mlađi) može biti
 iza imena ili prezimena (skr. jun. ili jr.) označuje mlađu osobu (sina, unuka) da bi se ona razlikovala od starije osobe (senior) istog imena i prezimena, kod nas oznaka ml. ("mlađi" ili sin);
 mlađi, najmlađi član nekog društva, naročito športskog, natjecatelj mlađega uzrasta i sl. (15-18 godina); mlađi junior = 15-16 godina, stariji junior = 17-18 godina. Juniori - podmladak; juniorka - članica mladeži; suprotno senior.

Šport